Појам  може да се односи на:

Географија 
 Кир (Француска), је насељено место у Француској у региону Лоара, у департману Сарт
 Кир (притока Јоне), је река у Француској
 Кир (притока Дрима), 
 Бахр ел Араб, ток у Јужном Судану познат и као Кир
 Кир (Сирија)

Људи 
 Кир (име), облик имена Ћирило
 Кир Млађи, син Дарија II
 Кир Велики, ахеменидски краљ